Miejscowości w USA:
 Tuscarawas – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
Gminy w USA:
 Tuscarawas (ang. Tuscarawas Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Tuscarawas (ang. Tuscarawas Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tuscarawas (ang. Tuscarawas County) – w stanie Ohio